Arudi (en francès Arudy) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Vegeu també 
 Vall d'Aussau.

Municipis de Bearn
Municipis del Cantó d'Arudi